Das Wort Tul steht für:

 Tul (Taekwondo), ein Formensystem im Taekwondo

Tul ist Familienname von:

 Magdalena Tul (* 1980), polnische Sängerin

Die Abkürzung TUL  steht für:

 Flughafen Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma als IATA-Code
 Suomen Työväen Urheiluliitto, siehe Finnischer Arbeitersportverband
 Technische Universität Łódź, eine polnische Universität
 Tradition und Leben, den größten monarchistischen Verein in Deutschland
 Transnationale Universiteit Limburg
 TUL-Prozess (Transport, Umschlag, Lagerung) in der Logistik
Siehe auch:
 Thul
 Tull

TUL